Barbianesi – abitanti di Barbiano (Cotignola)
Barbianesi – abitanti di Barbiano